John Cannon (1937–1999) – kanadyjski kierowca wyścigowy
 John Cannon (1980–2016) – kanadyjski rugbysta